Dit is een lijst van planetoïden 51901-52000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (51901) - || 2001 QF39|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51902) - || 2001 QL39|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51903) - || 2001 QR41|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51904) - || 2001 QZ41|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51905) - || 2001 QM51|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51906) - || 2001 QN51|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51907) - || 2001 QF58|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51908) - || 2001 QP59|| 18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51909) - || 2001 QD60|| 18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51910) - || 2001 QQ60|| 18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51911) - || 2001 QD68|| 20 augustus 2001 || C. Wolfe
|-
| (51912) - || 2001 QS69|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51913) - || 2001 QV69|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51914) - || 2001 QM70|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51915) - || 2001 QF71|| 20 augustus 2001 || V. S. Casulli
|-
| (51916) - || 2001 QQ73|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51917) - || 2001 QQ83|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51918) - || 2001 QG85|| 19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51919) - || 2001 QL86|| 16 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51920) - || 2001 QL87|| 17 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51921) - || 2001 QU90|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51922) - || 2001 QZ92|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51923) - || 2001 QD95|| 22 augustus 2001 || Spacewatch
|-
| (51924) - || 2001 QW96|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51925) - || 2001 QA98|| 19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51926) - || 2001 QE98|| 19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51927) - || 2001 QO122|| 19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51928) - || 2001 QQ122|| 19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51929) - || 2001 QF126|| 20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51930) - || 2001 QW127|| 20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51931) - || 2001 QA128|| 20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51932) - || 2001 QF129|| 20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51933) - || 2001 QD133|| 21 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51934) - || 2001 QU133|| 21 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51935) - || 2001 QK134|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51936) - || 2001 QM141|| 24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51937) - || 2001 QD159|| 23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (51938) - || 2001 QL159|| 23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (51939) - || 2001 QG168|| 25 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51940) - || 2001 QB172|| 25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51941) - || 2001 QT175|| 23 augustus 2001 || Spacewatch
|-
| (51942) - || 2001 QL177|| 22 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51943) - || 2001 QK181|| 28 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51944) - || 2001 QW194|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51945) - || 2001 QM196|| 22 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51946) - || 2001 QE205|| 23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (51947) - || 2001 QE215|| 23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (51948) - || 2001 QJ215|| 23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (51949) - || 2001 QF219|| 23 augustus 2001 || Spacewatch
|-
| (51950) - || 2001 QA222|| 24 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (51951) - || 2001 QD222|| 24 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (51952) - || 2001 QG226|| 24 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (51953) - || 2001 QK239|| 24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51954) - || 2001 QR249|| 24 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51955) - || 2001 QG250|| 24 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51956) - || 2001 QE251|| 25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51957) - || 2001 QF251|| 25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51958) - || 2001 QJ256|| 25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51959) - || 2001 QH257|| 25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51960) - || 2001 QW261|| 25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51961) - || 2001 QC266|| 20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51962) - || 2001 QH267|| 20 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51963) - || 2001 QN6|| 19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51964) - || 2001 QU276|| 19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51965) - || 2001 QO281|| 19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (51966) - || 2001 QG282|| 19 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (51967) - || 2001 QC283|| 18 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51968) - || 2001 QR284|| 31 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51969) - || 2001 QZ292|| 16 augustus 2001 || NEAT
|-
| (51970) - || 2001 RK3 || 8 september 2001 || LONEOS
|-
| (51971) - || 2001 RP4 || 8 september 2001 || LINEAR
|-
| (51972) - || 2001 RU19|| 7 september 2001 || LINEAR
|-
| (51973) - || 2001 RX23|| 7 september 2001 || LINEAR
|-
| (51974) - || 2001 RW31|| 8 september 2001 || LINEAR
|-
| (51975) - || 2001 RD54|| 12 september 2001 || LINEAR
|-
| (51976) - || 2001 RZ79|| 9 september 2001 || NEAT
|-
| (51977) - || 2001 RF120|| 12 september 2001 || LINEAR
|-
| (51978) - || 2001 RQ126|| 12 september 2001 || LINEAR
|-
| (51979) - || 2001 RU146|| 9 september 2001 || NEAT
|-
| (51980) - || 2001 RN147|| 9 september 2001 || NEAT
|-
| (51981) - || 2001 RS148|| 10 september 2001 || LONEOS
|-
| (51982) - || 2001 RK150|| 11 september 2001 || LONEOS
|-
| (51983) Hönig || 2001 SZ8|| 19 september 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (51984) - || 2001 SS115|| 17 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (51985) - || 2001 SA116|| 22 september 2001 || R. A. Tucker
|-
| (51986) - || 2001 SA172|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (51987) - || 2001 SV179|| 19 september 2001 || LINEAR
|-
| (51988) - || 2001 SV265|| 25 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (51989) - || 2001 ST286|| 22 september 2001 || NEAT
|-
| (51990) - || 2001 SX286|| 22 september 2001 || NEAT
|-
| (51991) - || 2001 SQ339|| 21 september 2001 || LONEOS
|-
| (51992) - || 2001 TX37|| 14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (51993) - || 2001 TT43|| 14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (51994) - || 2001 TJ58|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (51995) - || 2001 TK101|| 15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (51996) - || 2001 TH118|| 15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (51997) - || 2001 TW137|| 14 oktober 2001 || NEAT
|-
| (51998) - || 2001 TR174|| 15 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (51999) - || 2001 UC22|| 17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (52000) - || 2001 UY22|| 18 oktober 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten